Дездемона — один из главных персонажей пьесы Уильяма Шекспира «Отелло».
 Дездемона — спутник планеты Уран.
 (666) Дездемона — астероид главного пояса, который относится к светлому спектральному классу S.